Karabas kan syfta på:

 Karabas (ort), ort i Kazakstan
 Kangal Çoban Köpeği, en hundras som tidigare kallats anatolisk herdehund, karabash och karabaş